Scottville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scottville (Illinois)
 Scottville (Michigan)
 Scottville (North Carolina)
 Scottville Township (Macoupin County, Illinois)

in Australien:
 Scottville (Queensland)
Siehe auch
 Scottsville